Жорж Эжен Шарль Бовизаж (, 29 января 1852 — 8 апреля 1925) — французский ботаник, доктор медицинских наук, фармацевт и географ.

Биография 
Жорж Эжен Шарль Бовизаж родился в Париже 29 января 1852 года.

Бовизаж опубликовал много статей по географии в некоторых журналах.

25 февраля 1881 года Жорж Эжен Шарль Бовизаж защитил в Париже докторскую диссертацию в области медицины. В 1891 году он получил диплом фармацевта.

Бовизаж был также автором метода наблюдения, который был основан на конкретной арифметике и геометрии.

Жорж Эжен Шарль Бовизаж умер в Лионе 8 апреля 1925 года.

Научная деятельность 
Жорж Эжен Шарль Бовизаж специализировался на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 1881. Contribution à l'étude des origines botaniques de la gutta-percha. París: G. Carpentier.
 1883. Les galles utiles. París: O. Doin.
 1888. La Course des faisceaux dans la tige du «Dioscorea Batatas». Lyon: Association typographique.
 1888. Observations sur deux roses prolifères. Ed. Assoc. typ. 8 pp.
 1888. La Course des faisceaux dans la tige du Dioscorea Batatase. Ed. H. Georg. 11 pp.
 1888. Remarques sur la classification des fruits et la déhiscence des capsules. Ed. H. Georg. 4 pp.
 1889. Une Herborisation d'enseignement en hiver. Ed. H. Georg. 8 pp.
 1889. Guide au Jardin Botanique de la Faculté de Lyon . Lyon:  H. Georg.
 1889. L'Inuline dans les Ionidiume, étude anatomique du faux ipécacuanha blanc du Brésil Ionidium Ipecacuanhae, note sur un faux ipécacuanha strié noir. Ed. H. Georg. 16 pp.
 1890. Les matières grasses naturelles.
 1891. Exposé des titres et travaux scientifiques. Ed. Assoc. typ.
 1891. Herborisations dans l'Argonne. Assoc. typ.
 1892. L'Observation scientifique. Ed. Impr. de L. Jacquet.
 1894. Révision de quelques genres de plantes néo-calédoniennes du R.P. Montrouzier. Ed. J.-B. Baillière & fils. 13 pp.
 1895. Cercueils pharaoniques en bois d'if — Lyon: Association typographique.
 1896. Recherches sur quelques bois pharaoniques — Le bois d'if.  París, 1896.  Separata de la Colección de trabajo sobre la filología y la arqueología egipcia y asiria.
 1897. Recherches sur quelques bois pharaoniques — le bois d'ébène — Paris. Separata de la Colección de trabajo sobre la filología y la arqueología egipcia y asiria.
 1897. Deuxième note sur l'herbier du R. P. Montrouzier, le genre Eutrecasteauxia Montr — Annales de la société botanique de Lyon, XII.
 1898. Notice sur le Révérend Père Xavier Montrouzier, botaniste en Nouvelle-Calédonie — Paris: J.-B. Baillière et fils.
 1900. L'Education laïque. Discours prononcé à la Distribution des Prix des Ecoles primaires de filles du 3e Arrondissement de Lyon le 28 Juillet 1900 — Lyon: Decléris et fils.
 1901. Genera montrouzierana, plantarum Novae Caledoniae — Ed. : J.-B. Baillière et fils.
 1903. Guide des étudiants au Jardin botanique de la Faculté de médecine et de pharmacie de Lyon, donnant les caractères des principales familles végétales avec un nouveau plan d'ensemble du Jardin et quatre plans partiels.
 1904. Conseils aux voyageurs pour les récoltes d'échantillons botaniques de plantes utiles, médicinales, alimentaires ou industrielles.
 1914. Con A. Guillaumin.  Species Montrouzieranae seu enumeratio plantarum in Nova Caledonia terrisque adjacentibus a R.P. Montrouzier lectarum — Impr. de A. Rey.
 1916. L'infériorité scientifique de la Kultur — Extrait des conférences organisées en 1916 par l'Association française pour l'avancement des sciences.
 1917. Pour l'esprit de qualité contre l'esprit de quantité
 1917. L'Idéal latin — Paris: Chaix, 1917 — Conférence faite à Dijon, le 25 février 1917.
 1919. Maintenant... ! Réformons l'éducation-nationale. Précédé d'une introduction par M. Edouard Herriot — Paris, E. Figuière
 1883. Les galles útiles. Ed. Broché Paris. 97 pp.
 1888. Le Jardin botanique de la Faculté de médecine de Lyon et la méthode naturelle. Ed. H. Georg. 34 pp.
 1889. Guide des étudiants en médecine et en pharmacie et des élèves herboristes au jardin botanique de la Faculté de Lyon, avec un plan du jardin. Ed. H. Georg. 75 pp.
 1891. Les Matières grasses, caractères, falsifications et essai des huiles, beurres, graisses, suifs et cires. Ed. J.-B. Baillière & fils. 324 pp.
 1896. Recherches sur quelques bois pharaoniques. T1: París, Ed. Bouillon, in-8, 18 pp.

Почести 
Род растений Beauvisagea Pierre был назван в его честь. В его честь были также названы виды растений Xanthostemon beauvisagei Pamp. и Palaquium beauvisagei Burck.

Примечания

Ссылки 
 Georges Eugène Charles Beauvisage 
 Professeur Beauvisage 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Медики по алфавиту
Медики Франции
Фармацевты Франции
Географы по алфавиту
Географы Франции